Batatais kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Batatais (ort), São Paulo, 
 Batatais (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar